Chinle steht für:

 Chinle, Ort im US-Bundesstaat Arizona
 Chinle Creek, Nebenfluss des San Juan River in Arizona und Utah
 Chinle-Formation, Gesteinseinheit
 Chinle Valley, Tal in Arizona
 Chinle Wash, zeitweise wasserführender Flusslauf in Arizona